SE poate fi:

 Seleniu, element chimic cu simbolul Se
 Suedia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .se, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Suedia
 Seychelles, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Sergipe, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Sud-Est, direcție cardinală

Legături externe 
 
  „SE” la acronymfinder.com